Triacanthella är ett släkte av urinsekter. Triacanthella ingår i familjen Hypogastruridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Triacanthella